Гонзалез 1. Сексион има више значења:

 Гонзалез 1. Сексион (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Гонзалез 1. Сексион, Пунта Брава (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику